Genero – parentela tra un uomo e i genitori del consorte
 Eugenio Genero (1875-1947) –  poeta italiano
 Luigi Genero (1932) – ex calciatore italiano